Curitibanos kan syfta på:

Brasilien 

 Curitibanos (kommun), Santa Catarina, 
 Curitibanos (ort), Santa Catarina,